Антилия:

 Антилия — остров-призрак, изображавшийся на картах XV века.
 Антилия — 27-этажное здание, возведено в Мумбаи (Махараштра, Индия) для индийского бизнесмена Мукеша Амбани.